Світові рекорди з бігу на 5000 метрів фіксуються серед чоловіків від заснування ІААФ з 1912 року. До 1981 року світові рекорди в цій дисципліні визнавались, якщо результат був зафіксований виключно ручним хронометражем. Починаючи з 1981 року, рекорди фіксувались, якщо час був зафіксований виключно автоматичним хронометражем.

Чоловіки

Ручний хронометраж

Автоматичний хронометраж

Фото

Джерела 

 Кроки покращення рекордів світу ІААФ: Офіційне видання 2015 року 

Чоловіки